Stone Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stone Building (Idaho), ID-Nr. 80001319
 Stone Building (Massachusetts), ID-Nr. 76000252
 Stone Building (Nebraska), ID-Nr. 83001097